Die Football League First Division 1931/32 war die 40. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 29. August 1931 und endete am 7. Mai 1932.

Der FC Everton gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger FC Arsenal die vierte englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte – und das als Aufsteiger. Neben Everton konnte auch mit West Bromwich Albion der zweite Aufsteiger die Klasse halten – und nicht nur das, West Bromwich gewann auch den diesjährigen FA Cup. Grimsby Town und West Ham United mussten den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Wolverhampton Wanderers und Leeds United ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Everton 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1931/32 für den FC Everton in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt, als letztes die Anzahl aller Erstligaspiele bis dahin. Die Spieler vom FC Everton hatten am Ende der Saison insgesamt 1761 Erstligaspiele bestritten.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Ian Ross, Gordon Smailes: Everton. A Complete Record 1878–1985. Breedon, Derby 1985, ISBN 0-907969-10-0.

Weblinks 
 England 1931-32 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1931/32
Fußballsaison 1931/32